El término bahía hace referencia a varios artículos:

Geografía
 Bahía, accidente geográfico similar al golfo.

Regiones administrativas
 Estado de Bahía, estado federado del Brasil; su capital es Salvador de Bahía.
 Provincia de Bahía, antigua unidad administrativa del Brasil.
 Bahía Blanca, ciudad argentina, que a veces se la llama simplemente Bahía.

Botánica
 Bahia (planta), género de plantas de la familia de las asteráceas.

Gastronomía
 Arroz bahía empleado en la gastronomía de la provincia de Valencia, España

Además

Enlaces externos